Il doppio dell'Honolulu Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Kevin Anderson e Ryler DeHeart hanno battuto in finale 3–6, 7–6(2), [15–13] Im Kyu Tae e Martin Slanar.

Teste di serie

  Treat Conrad Huey /  Harsh Mankad (secondo turno)
  Scott Lipsky /  Rylan Rizza (primo turno)

  Lester Cook /  David Martin (secondo turno)
  Pierre-Ludovic Duclos /  Andreas Siljeström (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Honolulu Challenger 2010